Termin THIG ima više značenja.

 Tiazol sintaza, enzim
 Šarkula, Čikaški raper